Mączyński ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Mączyński (um 1520–1584), polnischer Linguist, Reformator und Politiker
 Krzysztof Mączyński (* 1987), polnischer Fußballspieler